Населені пункти в Чехії:

 Хотовиці (Чеська Липа)
 Хотовиці (Світави)